Faouzi El Brazi est un footballeur marocain né le  à Berkane. Il occupe le poste de défenseur ou de milieu défensif.

Faouzi El Brazi possède plusieurs sélections en équipe du Maroc et a participé à la Coupe d'Afrique des nations 2002 avec le Maroc.

Sélection en équipe nationale

Carrière 
 1997 - 1999 : FUS de Rabat
 1999 - 2000 : Servette FC
 2000 - 2003 : FC Twente
 2003 - 2005 : FAR de Rabat
 2005 - 2006 : Wydad de Casablanca
 2006 - 2007 : FC Istres
 2007 - 2009 : Wydad de Casablanca
 2009 - 2010 : FC Istres
 2012 -  : Renaissance de Berkane

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international marocain
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2000
Joueur du FUS de Rabat
Joueur du Servette FC
Joueur du FC Twente
Joueur de l'AS FAR
Joueur du Wydad Athletic Club
Joueur du Istres FC
Naissance en mai 1977
Naissance à Berkane